Csonka Ferenc (1822–1891) református esperes-lelkész
 Csonka Ferenc (1848–1940) főreáliskolai tanár
 Csonka Ferenc (1916–2000) irodalomtörténész, műfordító, klasszika-filológus
 Csonka Ferenc (1924–1986) római katolikus plébános, cserkészvezető
 Csonka Ferenc (1929) repülőmérnök, vitorlázópilóta